Detta är en lista över sjöar i Umeå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Umeå kommun.

Lista

Umeå kommun
 Lista